Клис може да се отнася за:

 Клис, град в Хърватия;
 Клис, укрепен замък в Хърватия.